Леони́д Семёнович Ма́льцев (род. 29 августа 1949, деревня Ветеневка, Слонимский район, Гродненская область, БССР, СССР) — военный и государственный деятель Белоруссии, министр обороны Республики Беларусь (1995—1996, 2001—2009), генерал-полковник. С 9 по 16 ноября 2012 года — и. о. Председателя КГБ Республики Беларусь, с 2 ноября 2013 по 27 декабря 2016 года — председатель Государственного пограничного комитета Беларуси. Заслуженный специалист Вооружённых Сил Республики Беларусь (2002).

Биография 
В Советской армии с 1967 года.

В 1967 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1971 году — Киевское высшее общевойсковое командное училище с отличием.

Служил в Группе советских войск в Германии: командир мотострелкового взвода, с 1972 года — командир мотострелковой роты, с 1974 года — командир мотострелкового батальона.

В 1979 году окончил Военную академию имени Фрунзе.

С 1979 года служил в Дальневосточном военном округе, заместитель командира мотострелкового полка, с 1980 года — командир учебного мотострелкового полка, с 1982 — начальник штаба мотострелковой дивизии, с 1986 года — командир мотострелковой дивизии. С 1987 по 1990 годы — начальник окружного учебного центра подготовки младших специалистов в Дальневосточном военном округе (Чита). В 1992 окончил Военную академию Генерального штаба в Москве (с отличием).

По окончании академии поступил в Вооружённые силы Республики Беларусь в 1992 году.

С 10 июля 1992 года — первый заместитель командующего 28-й общевойсковой армией, после её сокращения, с 7 апреля 1993 году — командир 28-го армейского корпуса.

С 10 августа 1994 года — начальник Главного штаба — первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь.

С 10 октября 1995 года — Министр обороны Республики Беларусь.

1 ноября 1996 года со скандалом освобождён от должности Министра обороны Республики Беларусь «за проступок, дискредитирующий воинское звание офицера (появление в общественном месте в нетрезвом состоянии)».
 
В марте 1997 года решением Совета министров обороны государств—участников СНГ назначен первым заместителем начальника Штаба по координации военного сотрудничества государств—участников СНГ.

С 29 ноября 2000 года — заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь .
 
С 24 сентября 2001 по 4 декабря 2009 года — Министр обороны Республики Беларусь .

С 4 декабря 2009 года — Государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь

С 2 ноября 2013 года — председатель Государственного пограничного комитета.

С 5 апреля 2017 года — проректор по инновационной и научной работе Международного университета «МИТСО», проректором по инновационной и научной работе.

С 2 января 2019 года — директор института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Награды 
 Орден Воинской Славы (31 декабря 2008 года; единственный, по состоянию на 2017 год, кавалер этого ордена) — за образцовое исполнение служебных обязанностей
 Орден «За службу Родине» I степени (Белоруссия, 10 ноября 2003 года) — за особые заслуги в укреплении обороноспособности Республики Беларусь, создании и освоении новой военной техники.
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2 и 3 степени.
 Орден Дружбы (Россия, 2009 год).
 медали.
 Заслуженный специалист Вооружённых Сил Республики Беларусь (26 июня 2002 года) — за образцовое исполнение воинского и служебного долга, высокое профессиональное мастерство и особые отличия, проявленные на комплексном оперативно-тактическом учении «Березина-2002».
 Почётная грамота Национального собрания Белоруссии (30 сентября 2002 года) — за заслуги в развитии законодательства в области обеспечения национальной безопасности и межгосударственных связей в сфере военного сотрудничества.

Воинское звание 
 Генерал-полковник (высшее воинское звание в Беларуси);
 Л. С. Мальцев является единственным кавалером Ордена Воинской Славы Белоруссии.

Примечания

Ссылки 
 «Кто есть кто в Республике Беларусь»

Министры обороны Белоруссии
Начальники Генштаба Вооружённых Сил РБ
Военные Белоруссии
Генералы Белоруссии
Выпускники Минского суворовского военного училища
Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Председатели Государственного пограничного комитета Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании